

В настоящем списке в алфавитном порядке представлены все Народные герои Югославии, чьи фамилии начинаются с буквы «Э» (всего 8 человек). В списке указаны даты присвоения звания и даты жизни Героев.

Список Народных героев Югославии, фамилии которых начинаются с «Э»

Литература

Ссылки 
 

Э